Ованнес Тавушеци:

 Ованнес Тавушеци — учитель Мхитара Гоша.
 Ованнес Тавушеци (Ванакан) — ученик Мхитара Гоша.